Fitzgerald oder FitzGerald steht für:

 Fitzgerald, ein Familienname – hier zu Namensträgern
 (3665) Fitzgerald, ein Asteroid
 Fitzgerald (Mondkrater), ein Mondkrater
 USS Fitzgerald (DDG-62), ein Zerstörer der US-Navy
 Edmund Fitzgerald, ein Frachtschiff
 FitzGerald-Bericht, ein UN-Bericht über das Attentat auf Rafik al-Hariri

Geografische Objekte:

 FitzGerald Bluffs, Kliffs im Ellsworthland, Antarktika
 Fitzgerald-Gletscher, Talgletscher im Viktorialand, Antarktika
 Fitzgerald Hill, Hügel auf der Ross-Insel, Antarktis
 Fitzgerald-Nunatakker, Nunatakker im Enderbyland, Antarktika
 Fitzgerald Stream, Fluss auf der Ross-Insel, Antarktis

Orte in den USA

 Fitzgerald (Arkansas), Ort im Jackson County, Arkansas
 Fitzgerald (Georgia), Stadt im Ben Hill County, Georgia
 Fitzgerald (North Carolina), Ort im Rockingham County, North Carolina
 Fitzgerald (Wisconsin), gemeindefreies Gebiet im Winnebago County, Wisconsin

Siehe auch:
 Regierung FitzGerald